Fabio Mazzucco (1999-), coureur cycliste italien ; 
 Margherita Mazzucco (2004-), actrice italienne ;
 Massimo Mazzucco, réalisateur italien ; 
 Melania Mazzucco, écrivain italienne contemporaine.

Voir aussi 
 Bataille d'El Mazuco, livrée durant la guerre d'Espagne entre les forces républicaines et les insurgés nationalistes.

Patronyme italien